Магеррам Кязим оглы Ашу́мов (1912—1969) — советский азербайджанский театральный режиссёр, Народный артист Азербайджанской ССР (1954).

Биография 
Родился в Баку 2 февраля 1912 года.

С 1928 года начал работать в АзТЮЗе. В 1936 году окончил ГИТИС. С 1949 года — режиссёр АзТРД имени С. Вургуна. В 1951—1956 годах — директор АзТОБ, в 1956—1960 годах — директор Азербайджанской киностудии, затем главный режиссёр АзТРД имени С. Вургуна. Член КПСС с 1944 года.

Умер 2 мая 1969 года. Похоронен в Баку во второй Аллее почетного захоронения.

Театральные постановки 
 «Заря над Каспием» И. А. Касумова 
 «Макар Дубрава» А. Е. Корнейчука, 
 «Сын рыбака» по B. Т. Лацису, 
 «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина 
 «Айдын» Д. К. Джабарлы, 
 «Баня» B. В. Маяковского.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (23.02.1940)
 Народный артист Азербайджанской ССР (27.02.1954)
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за постановку спектакля «Гроза над Каспием» И. А. Касумова, поставленный на сцене АзГТРД имени С. Вургуна
 Государственная премия Азербайджанской ССР им. Мирзы Фатали Ахундова (1969)

Ссылки 
 
 

Народные артисты Азербайджанской ССР
Заслуженные деятели искусств Азербайджанской ССР
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Азербайджанский русский драматический театр имени Самеда Вургуна
Азербайджанфильм
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Члены КПСС